Cabano steht für:

 Cabano, eine Stadt in der Verwaltungsregion Bas-Saint-Laurent der kanadischen Provinz Québec

Cabano ist der Nachname folgender Personen:

 Reinhardt Cabano (1836–1920), Theaterschauspieler und -regisseur
 Marie Cabano (Lebensdaten unbekannt), Theaterschauspielerin des 19. Jahrhunderts, Ehefrau von Reinhardt Cabano